Die Liste der Spieler der Brisbane Roar umfasst alle Spieler, die für den australischen Fußballverein Brisbane Roar (bis 2009 Queensland Roar) seit der Gründung der Profiliga A-League im Jahre 2004 mindestens einen Pflichtspieleinsatz absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Juni 2015.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Brisbane Roar in der regulären Saison der A-League absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Brisbane Roar in der regulären Saison der A-League erzielte.
 Finalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Brisbane Roar in der Finalrunde der A-League absolvierte.
 Finaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Brisbane Roar in der Finalrunde der A-League erzielte.
 Sonstige Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Brisbane Roar in der AFC Champions League und im FFA Cup absolvierte.
 Sonstige Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Brisbane Roar in der AFC Champions League und im FFA Cup erzielte.
 Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
 TW: Torwart
 AB: Abwehr
 MF: Mittelfeld
 ST: Sturm

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Weblinks 
 Einsatzstatistiken auf weltfussball.de

!
Brisbane Roar
Fussballspieler Brisbane Roar